

Sigle 
 Kent Recursive Calculator – linguaggio di programmazione

Codici 
 KRC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Depati Parbo di Kerinci (Indonesia)
 krc – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua caraciai-balcara

Sport 
 KRC – abbreviazione di Koninklijke Racing Club nella denominazione di squadre sportive belghe